Friedrich Klug ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Klug (1775–1856), deutscher Arzt und Entomologe, siehe Johann Christoph Friedrich Klug
 Friedrich Klug (Widerstandskämpfer) (1908–1943), sozialdemokratischer Widerstandskämpfer und NS-Opfer
 Friedrich Klug (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1944), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler